Ха Сок Чу (; род. 20 февраля 1968, Хамян, Кёнсан-Намдо, Южная Корея) — южнокорейский футболист, игравший на позиции полузащитника. Завершил игровую карьеру.

Карьера

Клубная 
Ха Сок Чу является воспитанником команды университета Аджу.

Полузащитник начал свою профессиональную карьеру в клубе «Пусан Ай Парк», где за восемь лет сыграл 158 матчей и забил 34 мяча. В 1998 году Ха перешёл в японский «Сересо Осака», где провёл один сезон и за 17 матчей забил два мяча. На следующий сезон с южнокорейским футболистом подписал контракт клуб «Виссел Кобе». В нём полузащитник отыграл два сезона, за 65 матчей забив 11 мячей. В 2001 году Ха вернулся в Южную Корею, и за три сезона сыграл 57 матчей и забил три мяча за «Пхохан Стилерс», прежде чем завершил карьеру игрока.

Сборная 
Ха Сон Чу вызывался в сборную Южной Кореи до 23-х лет, за которую выступал на Олимпиаде-1996. Всего за сборную Ха сыграл 5 матчей и забил один мяч.

Полузащитник дебютировал в национальной сборной в 1991 году и за 10 лет сыграл 95 матчей, в которых забил 23 мяча. Ха принимал участие на чемпионатах мира 1994 и 1998 годов и на Кубке Конфедераций-2001. Вместе с национальной командой полузащитник стал бронзовым призёром Кубка Азии 2000 года.

Тренерская 
После завершения карьеры Ха работал тренером в клубах «Пхохан Стилерс», в котором раньше выступал как игрок, «Кённам» и «Чоннам Дрэгонз». С 2011 по 2012 годы южнокореец работал главным тренером клуба университета Аджу, а с 2012 года по 2014 год является главным тренером «Чоннам Дрэгонз».

Международная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Пусан Ай Парк»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Пхохан Стилерс»
Футбольные тренеры Республики Корея
Тренеры ФК «Чоннам Дрэгонз»